Влади́мир Дми́триевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Владимир Дмитриевич (1887—1963) — российский и советский физик, Герой Социалистического Труда (1957), академик АН СССР (1958).
 Кузнецов, Владимир Дмитриевич (род. 1953) — российский археолог, заведующий Отделом классической археологии Института археологии РАН.
 Кузнецов, Владимир Дмитриевич (род. 1954) — российский физик, специалист по физике Солнца, директор ИЗМИРАН.
 Кузнецов, Владимир Дмитриевич  — советский и украинский актёр.